Santa María de Traseirexa es una parroquia del concello de Villardevós, en la comarca de Verín, provincia de Orense, Galicia, España.

Lugares 
 Bustelo
 Dona Elvira
 A Fraira
 A Moimenta
 Santa María
 Traseirexa

Referencias 

Parroquias de Villardevós